Trichodactylus fluviatilis
 Trichodactylus petropolitanus
 Trichodactylus dentatus